Уимс (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 Уимс, Джон, 1-й граф Уимс (1586—1649) — шотландский дворянин, лорд Уимс и Элко.
 Уимс, Сонни (род. 1986) — американский профессиональный баскетболист.